Катріна Адамс і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками, але цього разу Адамс не брала участі. Боллеграф грала в парі з Зіною Гаррісон-Джексон, але вони їх перемогли в першому колі Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва.

Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Габріела Сабатіні і Бренда Шульц з рахунком 4–6, 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Advanta Championships Philadelphia
Тур WTA 1994